Абиерто Мексикано Телсел () е турнир по тенис за мъже от Международните серии 500 на ATP, провеждащ се в Акапулко, Мексико от 1993 г. Турнирът се играе на твърда настилка.

Финалисти

Мъже – сингъл

Източници

Виншни препратки 

Турнири по тенис на клей корт